Le qualificazioni del singolare  dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2003 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Irakli Labadze (Qualificato)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Oliver Gross (secondo turno)

 Jurij Ščukin (primo turno)
 Peter Clarke (primo turno)
 Didac Perez-Minarro (primo turno)
 Jan Weinzierl (ultimo turno)

Qualificati 

 Irakli Labadze
 Nenad Zimonjić

 Philipp Kohlschreiber
 Hugo Armando

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Raiffeisen Grand Prix 2003